Rainsford ist ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Andrew Rainsford Wetmore (1820–1892), kanadischer Politiker und Jurist
 Charles Rainsford (1728–1809), Offizier der Britischen Armee
 Ed Rainsford (* 1984), Cricket-Spieler aus Zimbabwe
 George Payne Rainsford James (1799–1860), britischer Schriftsteller
 Harold R. Stark (1880–1972), US-amerikanischer Soldat im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Jill Rainsford (1905–1994), US-amerikanische Schauspielerin, Malerin und Schriftstellerin
 Max Rainsford (* 1962), australischer Radrennfahrer
 Peter Rainsford Brady (1825–1902), US-amerikanischer Soldat und Politiker
 Mark Rainsford (1652–1709), irischer Lord Mayor von Dublin und Gründer der St.-James’-Gate-Brauerei

Siehe auch:

 Rainsford Historic District, Gruppe viktorianischer Häuser in Cheyenne, Wyoming, USA
 Rainsford Island, Insel im Boston Harbor